Mineo puede hacer referencia a:

 Mineo (Italia), comuna y población italiana de la provincia de Catania, región de Sicilia.
 Mineo (héroe), héroe epónimo de los minios en la mitología griega.
 Mineos, antiguo pueblo semita de la Arabia Meridional, del reino de Ma'in.
 Idioma mineo, su lengua